Karabaj (o Karabakh) puede referirse a:

Karabaj, región de Azerbaiyán, llamada  Qarabağ en azerbaiyano;
Kanato de Karabaj, estado feudal (1747-1805);
Comité Karabaj, grupo de intelectuales armenios que impulsaron la unificación de Nagorno Karabaj y la República Socialista Soviética de Armenia;
Alfombra de Karabaj, estilo de alfombra originario de Karabaj; 
Caballo de Karabaj.

También aparece en el término Nagorno Karabaj (Alto Karabaj):

 Nagorno Karabaj, región del Cáucaso;
 Óblast Autónomo de Nagorno Karabaj, óblast perteneciente a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán;
 República de Nagorno Karabaj, república de facto independiente en Transcaucasia.